Офри Арад (; 11 сентября 1998, Ха-Хотрим, Израиль) — израильский футболист, защитник казахстанского клуба «Кайрат».

Карьера 
Офри является воспитанником израильского клуба «Маккаби» Хайфа.

2 июля 2017 года был арендован израильским клубом «Хапоэль» Рамат-Ган. 23 января 2018 года в матче против клуба «Хапоэль» Беэр-Шева дебютировал в кубке Израиля.

Летом 2018 года вернулся в «Маккаби» Хайфа. 4 декабря 2018 года в матче против клуба «Бней Сахнин» дебютировал в чемпионате Израиля.

21 февраля 2023 года на правах аренды стал игроком казахстанского клуба «Кайрат».

Достижения 
 «Маккаби» Хайфа
 Чемпион Израиля (2): 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Израиля: 2015/16
 Финалист Кубка Израиля: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Израиля: 2021
 Финалист Суперкубка Израиля (2): 2016, 2022
 Обладатель Кубка Тото: 2021
 Финалист Кубка Тото: 2018

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Израиля
Игроки сборной Израиля по футболу
Игроки сборной Израиля по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Хапоэль» Рамат-Ган
Игроки ФК «Маккаби» Хайфа